Boffi – azienda italiana di arredamento
 Aldo Boffi (1915-1987) – calciatore italiano
 Franco Boffi (n. 1958) – atleta italiano
 Luigi Boffi (1888-1915) – calciatore italiano
 Luigi Boffi (1846-1904) – architetto italiano
 Vinicio Boffi (1927-2010) – matematico italiano